L'Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 è l'ottava edizione del Campionato italiano di Formula 4, regolamentato della FIA Formula 4.

Team e piloti

Calendario 
Il 10 dicembre 2020 viene ufficializzato il calendario per la stagione 2021. Il quattro aprile avviene una modifica sulla data della gara di Vallelunga.

Risultati

Test

Classifiche

Sistema di punteggio

Classifica Piloti 

† Non finito, ma classificato.

Classifica Rookie 

† Non finito, ma classificato.

Classifica Donne 

† Non finito, ma classificato.

Classifica Team 
Ogni squadra acquisisce i punti guadagnati dai suoi due migliori piloti in ogni gara.

† Non finito, ma classificato.

Note

Voci correlate 
 FIA Formula 4

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

4